Joseph Smith peut désigner :
  (1771–1840) ;
 Joseph Smith, Jr. (1805–1844), fondateur et premier président de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ;
 Joseph Smith III (1832–1914), premier prophète-président de l'Église Réorganisée de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ;
 Joseph Fielding Smith Sr. (1838-1918),  de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ;
 Joseph Fielding Smith (1876-1972),  de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ;
 Joseph Smith (1875–1932), danseur et chorégraphe américain ;
 Joseph Smith (1897-1956), concepteur d'avions pour Supermarine ;
 Joseph Smith (1674-1770), consul anglais du  ;
 Joseph M. Smith (1973-), scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Joseph Smith (1959-), photographe maltais.